Determinismus steht für:
 eine philosophische Denkrichtung, siehe Determinismus
 speziell in der Technik, siehe Technikdeterminismus
 einen Begriff in der Theoretischen Informatik, siehe Determinismus (Algorithmus)
 einen Begriff aus der Linguistik, siehe linguistischer Determinismus

Siehe auch:

 Determiniertheit
 Determination